La Rochette (Alpes-de-Haute-Provence)
La Rochette (Ardèche)
La Rochette (Charente)
La Rochette (Hautes-Alpes)
La Rochette (Savoie)
La Rochette (Seine-et-Marne)
ook:
La Rochette-du-Buis,  Drôme

Zie ook
 Larochette, een Luxemburgse gemeente
 Larochette, een kasteel in dezelfde Luxemburgse gemeente